Thomas Desmond Williams (1921-1987) – irlandzki historyk, profesor University College Dublin
 Desmond Williams (1930-2006) – irlandzki biskup katolicki
 Desmond Williams  (ur. 1967) – sierraleoński bokser, olimpijczyk
 Desmond Williams – amerykański muzyk, pochodzenia jamajskiego

Zobacz też